Черкашин — прізвище.

 Черкашин Андрій Олександрович — капітан Служби безпеки України, учасник російсько-української війни.
 Черкашин Геннадій Олександрович (1936—1996) — радянський письменник.
 Черкашин Олег Степанович — голова ГО «Всеукраїнське об'єднання товариств ветеранів антитерористичної операції», кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Черкашин Олександр Миколайович (1982—2015) — український військовик, учасник війни на сході України, Народний Герой України.
 Черкашин Роман Олексійович (1906—1993) — український актор, режисер і педагог.
 Черкашин Сергій Віталійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Прізвища